Stopa słonia to potoczne określenie kilku roślin, m.in.:

 Adenia pechuelii
 Beaucarnea recurvata
 Dioscorea elephantipes
 Elephantopus 

Taksony nieścisłe i przestarzałe – rośliny